Leinewehr steht für

 Leinewehr (Döhren), 1667 von Johann Duve an der Leineinsel Döhren angelegt, siehe auch Döhrener Mühle
 Das Wehr am Schnellen Graben, eine schon im 15. Jahrhundert erwähnte Anlage zur Abwehr von Hochwasser